Das Medibank International 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Januar 2007 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Medibank International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner James Blake, der als Setzlistendritter das Turnier verteidigen konnte. Die ersten drei Matches gewann er glatt, ehe er im Halbfinale von einem Rückzug von Jürgen Melzer profitierte. Im Finale besiegte er dann den Spanier Carlos Moyá in drei Sätzen. Blake gewann den ersten Titel der Saison und neunten seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić, nicht erneut zusammen das Turnier; einzig Santoro spielte an der Seite von Mahesh Bhupathi, mit dem er im Viertelfinale ausschied. Die Paarung Paul Hanley und Kevin Ullyett (Nr. 3 der Setzliste) setzte sich gegen die an zwei gesetzte Paarung Mark Knowles und Daniel Nestor durch. Es war ihr sechster und letzter gemeinsamer Titel. Hanley gewann seinen 20. und Ullyett seinen 33. Titel der Karriere. Hanley war schon 2003 erfolgreich beim Turnier gewesen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Sydney